Katarina Srebotnik e Caroline Garcia erano le detentrici del titolo, ma Garcia ha deciso di non partecipare. Srebotnik ha fatto coppia con Andreja Klepač, ma le due sono state sconfitte al primo turno da Anna-Lena Grönefeld e Květa Peschke.

In finale Darija Jurak e Anastasija Rodionova hanno sconfitto Chan Hao-ching e Latisha Chan con il punteggio di 5-7, 7-64, [10-6]

Teste di serie 

  Martina Hingis /  Sania Mirza (quarti di finale)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (finale)

 Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (quarti di finale, ritirate)
 Tímea Babos /  Jaroslava Švedova (semifinale)

Wildcard 

  Naomi Broady /  Heather Watson (primo turno, ritirate)
  Svetlana Kuznecova /  Roberta Vinci (primo turno)

 Lucie Šafářová /  Samantha Stosur (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

AEGON International 2016
WTA Tour 2016